Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Włodarski – polski urzędnik
 Krzysztof Włodarski – polski muzyk, kompozytor, reżyser, artysta malarz
 Marek Włodarski – polski artysta malarz
 Mieczysław Włodarski – polski wojskowy
 Wiesław Włodarski – polski przedsiębiorca
 Włodzimierz Włodarski – polski pieśniarz, aktor niezawodowy, coach, wykładowca akademicki.